Wyższa szkoła rolnicza
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Żabikowie (1870–1876), obecnie nieistniejąca
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Dublanach (1858–1901), następnie Akademia Rolnicza w Dublanach, obecnie nieistniejąca
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Warszawie (1916-1918), później Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 Uczelnie rolnicze utworzone w PRL w latach 1950–1954, w latach 1969–1972 przekształcone w akademie rolnicze, obecnie przekształcone w uniwersytety:
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie (1953–1972), następnie Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, obecnie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie (1955–1972), następnie Akademia Rolnicza, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (1950–1969), obecnie, następnie Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu (1951-1972), następnie Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie (1954–1972), następnie Akademia Rolnicza w Szczecinie, obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu (1951–1972), następnie Akademia Rolnicza, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (1977-1999), Akademia Podlaska (1999–2010), obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zobacz też 
 Uniwersytet Rolniczy
 Akademia Rolnicza

Przypisy